Браєн Леблер (,  16 липня 1988, Клагенфурт-ам-Вертерзе) — австрійський хокеїст, крайній нападник клубу Австрійської хокейної ліги «Блек Вінгз Лінц». Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2004 року. На професійному рівні з 2010 року виступами за «Сірак'юс Кранч» (АХЛ), а також «Ельміра Джекелс» (ХЛСШ).

З сезону 2011–12 Браєн захищає кольори австрійського клубу «Блек Вінгз Лінц». За підсумками сезону 2014-15 Леблер став володарем трофею Рона Кеннеді, як найцінніший гравець сезону.

27 травня 2015 Браєн уклав однорічну угоду з німецькою командою «ЕРК Інгольштадт». 

Наразі ж грає за клуб Австрійської хокейної ліги «Блек Вінгз Лінц».

На рівні збірних 
У складі національної збірної Австрії брав участь у п'ятьох чемпіонатах світу та Зимових олімпійських ігор 2014.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Блек Вінгз Лінц» — 2012.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Клагенфурта‎
австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Сірак'юс Кранч»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Хокеїсти «Лінца»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎